El Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme de 2014 fou la dotzena cursa de la temporada 2014 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Silverstone (Silverstone, Anglaterra) el dia 31 d'agost de 2014.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Grans Premis de motociclisme de 2014
Competicions motociclistes al Regne Unit